Gelsted kan avse följande platser i Danmark:

 Gelsted, Middelfarts kommun
 Gelsted, Næstveds kommun

Personer
 Otto Gelsted (1888–1968), en dansk författare och litteraturkritiker